Trapezoppia är ett släkte av kvalster. Trapezoppia ingår i familjen Oppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Trapezoppia